vasteland, landoppervlak dat geen eiland is (bijvoorbeeld: Europa zonder Engeland);
 Vasteland (straat), een straat in Rotterdam;
 Het Vasteland, een begrip in de binnenvaart, dat staat voor een gebouw in die straat in Rotterdam, waar een flink aantal binnenvaartorganisaties gezamenlijk zijn gevestigd.